Premier League – serie del campionato inglese di calcio
Premier League – serie del campionato scozzese di calcio
Premier League – serie del campionato afghano di calcio
Premier League – serie del campionato bengalese di calcio
Premier League – serie del campionato bengalese di cricket
Premier League – serie del campionato di calcio del Bhutan
Premier League – serie del campionato beliziano di calcio
Premier League – serie del campionato di calcio del Botswana
Premier League – serie del campionato di calcio del Ghana
Premier League – serie del campionato giamaicano di calcio
Premier League – serie del campionato di calcio di Hong Kong 
Premier League – serie del campionato di calcio delle Isole Cayman
Premier League – serie del campionato di calcio del Kenya
Premier League – serie del campionato laotiano di calcio
Premier League – serie del campionato di calcio del Lesotho
Premier League – serie del campionato di calcio delle Maldive
Premier League – serie del campionato maltese di calcio
Premier League – serie del campionato di calcio della Namibia
Premier League – serie del campionato pakistano di calcio
Premier League – serie del campionato di calcio di Saint Kitts e Nevis
Premier League – serie del campionato di calcio della Sierra Leone
Premier League – serie del campionato singaporiano di calcio
Premier League – serie del campionato di calcio della Somalia
Premier League – serie del campionato di calcio di Taiwan 
Premier League – serie del campionato di calcio dell'Uganda
Premier League – serie del campionato di calcio dell'eSwatini (ex Swaziland)